Robert Walker (1599–1658) angol portréfestő
 Robert Walker (1918–1951) amerikai színész
 Robert Walker (1940–2019) amerikai színész
 Robert Walker (1961–2015) amerikai animátor
 Robert Walker (1973) világbajnok ausztrál evezős
 Robert Walker (1987) svéd labdarúgó